Shalqar Köli kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Shalqar Köli (saltsjö i Kazakstan), Västkazakstan, 
 Ozero Shalkar (saltsjö), Nordkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar